Danel ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Danel (* 1968), französischer Blues- und Rock-Gitarrist sowie Musikproduzent
 Pascal Danel (* 1944), französischer Sänger und Komponist

Siehe auch:
 Danehl
 Danelius
 Dannehl
 Danneel